Comunas francesas
 Bénouville (Calvados)
 Bénouville (Sena Marítimo)

Desambiguações de topônimos